Элван Ли Адамс (; родился 19 июля 1954 года, Лоренс, штат Канзас, США) — американский профессиональный баскетболист. Всю свою карьеру Адамс провел в команде «Финикс Санз» и завершил карьеру в 1988 году, став вторым бомбардиром за всю историю «Санз», который набрал 13 910 очков за карьеру.

Карьера в колледже 
В течение 26 игр сезона 1973-74 Адамс установил школьный рекорд Оклахомского университета - 21 дабл-дабл за сезон (Гарфилд Херд, в сезоне 1969-70, также сделал 21 дабл-дабл в 27 играх). Этот рекорд держался до тех пор, пока его не побил Блейк Гриффин 14 февраля 2009 года.

Адамс является одним из трех игроков в истории мужской баскетбольной команды Оклахомского университета, набравших не менее 40 очков и сделавших 20 подборов в одной игре, наряду с Уэйманом Тисдейлом (61 очко, 22 подбора против Техас-Сан-Антонио в 1983 году) и Блейком Гриффином (40 очков, 23 подбора против Техасского технологического института 14 февраля 2009 года).

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете Оклахомы, в 1975 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Финикс Санз» и всю свою спортивную карьеру провёл в этой команде. Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1976 году признавался новичком года НБА. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1976). Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976). В 1975 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Eight. За ним в «Санз» закреплён номер 33. Всего за карьеру в НБА сыграл 988 игр, в которых набрал 13 910 очков (в среднем 14,1 за игру), сделал 6937 подборов, 4012 передач, 1289 перехватов и 808 блок-шотов.

В 1973 году Адамс выиграл в составе сборной США бронзовые медали летней Универсиады в Москве.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Сунерс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами